Sagrad bezeichnet:

 Sagrad (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft von Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Die Friauler Gemeinde Sagrado